Skate Canada International 2021 — второй этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2021/2022. Соревнования во второй раз прошли в канадском городе Ванкувер с 29 по 31 октября 2021 года. Организатор турнира — Skate Canada (канадская федерация) при поддержке ИСУ. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки
 Информация о турнире на сайте ISU 
 Информация о турнире на сайте спортивной федерации Skate Canada
 Результаты турнира на сайте isuresults.com 

2021 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2021/2022
Спорт в Канаде в 2021 году
Октябрь 2021 года
Международные спортивные соревнования в Ванкувере